Cozmești je název více míst v Rumunsku:

 Cozmești (župa Iași) – obec v župě Jasy
 Cozmești (župa Vaslui) – obec v župě Vaslui
 Cozmești (Stolniceni-Prăjescu) – část obce Stolniceni-Prăjescu v župě Jasy